Park Woo-sang  (né le  à Séoul en Corée du Sud) est un joueur professionnel sud-coréen de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur sud-coréen entamant sa carrière professionnelle avec le Anyang Halla en 2008-2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 ||Université Yonsei ||Corée du Sud ||10 ||10 ||5 ||15 || || || || || ||
|- 
|2005-2006 ||Université Yonsei ||Corée du Sud ||10 ||7 ||3 ||10 || || || || || ||
|-
|2006-2007 ||Université Yonsei ||Corée du Sud ||6 ||4 ||4 ||8 || || || || || ||
|- 
|2007-2008 ||Université Yonsei ||Corée du Sud || || || || || || || || || ||
|-
|2008-2009 ||Anyang Halla ||Asia League ||35 ||11 ||28 ||39 ||16 ||7 ||2 ||5 ||7 ||12
|- 
|2009-2010 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||13 ||33 ||46 ||22 ||9 ||5 ||6 ||11 ||8
|-
|2010-2011 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||8 ||26 ||34 ||18 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2011-2012 ||Coventry Blaze ||EIHL ||40 ||6 ||16 ||22 ||12 ||2 ||1 ||0 || 1||0
|-
|2012-2013 ||Anyang Halla ||Asia League ||20 ||7 ||14 ||21 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2013-2014 || Daemyung Sangmu ||Asia League ||40 ||30 ||27 ||57 ||82 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2014-2015 ||Anyang Halla ||Asia League ||26 || 9 || 18 || 27 || 26 || 	6 || 2 || 1 || 3  ||4 
|-
|2015-2016 ||Anyang Halla ||Asia League ||48 || 19 || 28 || 47 || 22 || 8 || 2 || 3 || 5 || 6 
|-
|2016-2017 ||Anyang Halla ||Asia League ||27 || 2 ||6 || 8 || 6  || 6 || 3 || 3 || 6 || 2  	
|-
|2017-2018 ||Anyang Halla ||Asia League ||20 || 7 || 10 || 17 || 4 || 8 || 2 || 0 || 2 || 4 
|-
|2018-2019 ||Anyang Halla ||Asia League ||32 || 6 || 2 || 8 || 16 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0

Internationales 

|2005 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 1 || 1 || 2 || 8 ||align="left"| Médaille de bronze
|- 
|2007 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 4 || 3 || 6 || 9 || 2 ||align="left"| Médaille d'or
|-
|2008 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 2 || 3 || 0 ||align="left"||-
|2010 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 2 || 1 || 3 || 0 ||align="left"|

Notes et références 

Naissance en mai 1985
Naissance à Séoul
Joueur international sud-coréen de hockey sur glace
Joueur du Anyang Halla
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018